Aresing ist der Ortsname von

 Aresing, Gemeinde im  Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Aresing (Töging am Inn), Ortsteil der Stadt Töging am Inn, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Eresing